El nombre Bradbury puede referirse a:
Apellido
 Adam Bradbury, jugador profesional de voleibol inglés.
 Edward P. Bradbury, seudónimo del escritor Michael Moorcock.
 Henry Bradbury, naturalista británico.
 Jack Bradbury, dibujante estadounidense.
 Lee Bradbury, futbolista británico.
 Mary Bradbury, mujer condenada durante los juicios por brujería de Salem, en la Nueva Inglaterra colonial
 Norris Bradbury, físico estadounidense.
 Randy Bradbury, bajista estadounidense.
 Ray Bradbury, escritor estadounidense de ciencia ficción.
 Steven Bradbury, patinador australiano.
Astronomía
 (9766) Bradbury, asteroide.
Geografía
 Bradbury, localidad del condado de Los Ángeles, California.
 Bradbury Township, municipio en el condado de Mille Lacs, Minnesota.
 Bradbury, localidad de Nueva Gales del Sur, Australia.